Le terme Chemin de fer de Rhône et Loire  peut faire référence à : 
 la Compagnie des chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire, qui a existé en 1853 ;
 les Chemins de fer départementaux de Rhône et Loire, une compagnie de chemin de fer secondaire française qui a exploité un réseau de 1914 à 1935 ;
 les Chemins de fer départementaux du Rhône - Saône-et-Loire, une compagnie de chemin de fer secondaire française qui a exploité un réseau de 1911 à 1934.